Absberg steht für:
 Absberg, Markt im mittelfränkischen Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
 Absberg (Adelsgeschlecht), altes fränkisches Adelsgeschlecht
 Schloss Absberg, Barockschloss in Absberg
 Absberg (Gemeinde Absdorf), Ortsteil von Absdorf, Bezirk Tulln, Niederösterreich
 Podgorje (Gemeinde Apače), Ort in der Gemeinde Apače, Region Štajerska, Slowenien; deutsch: Absberg

Absberg ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara von Absberg (14./15. Jh.), Äbtissin im Kloster Obermünster in Regensburg
 Hans Christoph von Absberg († 1562), Spross aus der Familie von Absberg 
 Hans Veit von Absberg († 1647), Spross aus der Familie von Absberg
 Heinrich IV. von Absberg (1409–1492), Bischof von Regensburg
 Thomas von Absberg (1477–1531), fränkischer Raubritter